Dachstein est un toponyme partagé par :
 Dachstein, commune du Bas-Rhin ;
 Massif du Dachstein, massif montagneux autrichien des Alpes ;
 Hoher Dachstein (), point culminant du massif précédent.

Autres 
 Wolfgang Dachstein (c1487-1553), compositeur de la Renaissance

Homonymie de toponyme